Ames kan syfta på,

 Ames test – för att påvisa om ett ämne är mutagent och i slutändan cancerframkallande
 Ames Research Center – ett av NASA:s största forskningscenter.
 Ames rum – ett oregelbundet rum som används för att skapa en optisk illusion.
 Cherry Ames – klassisk bokserie av Julie Tatham och Hellen Wells.

Geografi
 Ames, Iowa – stad i Story County, USA
 Ames, Nebraska – ort i Dodge County, USA
 Ames, New York – ort i Montgomery County, USA
 Ames, Pas-de-Calais – kommun i departementet Pas-de-Calais, Frankrike
 Ames (kommun) – kommun i provinsen La Coruña, Spanien

Personer
 Adelbert Ames, amerikansk general och politiker.
 Aldrich Ames, amerikansk CIA-officer och spion.
 Benjamin Ames, amerikansk politiker. 
 Bruce Ames, amerikansk biokemist och molekylärbiolog.
 Fisher Ames, amerikansk politiker
 
 Lawrence Marion Ames, amerikansk mykolog.
 Leon Ames, amerikansk skådespelare. 
 Oakes Ames, amerikansk botanist.
 Oliver Ames, amerikansk politiker. 
 Raymond Ames Spruance, amerikansk general.
 Robert N. Ames, auktor.
 Stephen Ames, trinidadisk och tobagisk golfspelare